Die Fahrzeuge der Reihe 241 der Französischen Ostbahn (Chemins de fer de l’Est – EST) waren die ersten Mountain-Lokomotiven (Achsfolge 2’D1’, französisch 241) in Europa und bei ihrer Indienststellung die größten und leistungsfähigsten Dampflokomotiven Europas. Nach der Gründung der Société nationale des chemins de fer français (SNCF) 1938 wurden die Lokomotiven der Ostbahn zusammen mit den baugleichen Maschinen der Staatsbahn (ETAT) mit der Typenbezeichnung (1-)241 A versehen. Die erhalten gebliebene 241 A 65 ist nach der 241 P 17 die zweitgrößte betriebsfähige Dampflokomotive in Europa. Sie ist beim Verein Dampflokdepot Full (vorher Verein 241 A 65) untergebracht und befindet sich seit 2018 in Revision.

Geschichte 

Der Prototyp wurde 1925 in Dienst gestellt und erhielt zunächst die Betriebsnummer 41.001. Erste Studien im Jahr 1922 führten im Juli 1924 zur Bestellung einer Verbundlokomotive mit vier Treibachsen. Sie erhielt eine Kylchap-Saugzuganlage, die Lagerung der vorderen Laufachsen erfolgte mittels eines Bisselgestells. Die Lok entstand in der Betriebswerkstatt Ateliers des Chemins de Fer de l’Est in Épernay und wurde nach ihrer Fertigstellung dem Bahnbetriebswerk Paris-La Villette zugeteilt. Auf den beiden Hauptlinien Paris–Strasbourg und Paris–Mulhouse der EST wurde sie ausgiebig vor schweren Schnellzügen erprobt und mit anderen Maschinen verglichen. Anlässlich ihrer ersten Revision wurden mehrere Änderungen vorgenommen. Der zulässige Kesseldruck wurde von 16 auf 17 bar angehoben, der Durchmesser der Niederdruckzylinder von 610 auf 660 mm vergrößert und der Verlauf der Dampfleitungen optimiert. Die Kylchap-Saugzuganlage wurde nacheinander durch zwei andere Bauarten ersetzt, 1930 aber wieder eingebaut. Diese Verbesserungen führten zu einer Erhöhung der Leistung um annähernd 30 %. Auf der Weltausstellung des Jahres 1930 im belgischen Lüttich wurde die nun als 241.001 bezeichnete Lokomotive neun Monate lang gezeigt.

Nach gründlicher Erprobung wurden 1930 bis 1934 89 Serienlokomotiven gebaut, die sich in einigen Details vom Prototyp unterschieden. Die Verdampfungsheizfläche stieg von 217,61 m² auf 223,20 m², der maximale Kesseldruck betrug nun 20 bar. Die Achslast erhöhte sich von 18,7 t auf 19,7 t. Weiter Änderungen betrafen die Kolbenstangen der Hochdruckzylinder, die Besandungsanlage, den Achsstand, die Rauchkammer, die Position des Schornsteins und die Windleitbleche.

40 Lokomotiven gingen an die Ostbahn und 49 identische an die Staatsbahn Chemins de fer de l’État. Im Februar und April 1930 bestellte die EST zwanzig Maschinen bei Fives-Lille (241.002 bis 241.021) und weitere zwanzig bei der Société française de constructions mécaniques (SFCM; 241.022 bis 241.041), die zwischen Mai 1931 und Februar 1932 ausgeliefert wurden. Sie wurden auf die Betriebswerke La Villette und Chaumont verteilt, anfangs waren auch in Troyes Lokomotiven beheimatet.

Die ETAT litt in jener Zeit unter dem Umstand, dass sie aufgrund der höheren Anhängelasten – die Reisezugwagen mit Holzaufbauten waren durch solche mit stählernen Wagenkästen ersetzt worden – Züge zu den Atlantikhäfen Cherbourg und Le Havre häufig teilen musste. Um die so entstehenden Mehrkosten zu vermeiden, suchte sie nach geeigneten Lokomotiven. Versuche mit der NORD 231 „Super Pacific“ und der PLM 241 A überzeugten nicht, weshalb sich die ETAT für die EST-„Mountains“ entschied und im Mai und Juni 1931 bei Fives-Lille (241-001 bis 241-029) bzw. SFCM (241-030 bis 241-039) solche Lokomotiven bestellte. Sie wurden zwischen August 1931 und Juli 1932 ausgeliefert. Zehn weitere Maschinen (241-040 bis 241-049) wurden im November 1932 bei der Société Batignolles-Châtillon in Nantes geordert, sie wurden zwischen Dezember 1934 und Juni 1935 in Betrieb genommen. Beheimatet wurden sie zunächst in Paris-Batignolles (29 Loks), Caen (6) und Montrouge (4). 1934 wurden 26 Pariser Loks nach Montrouge abgegeben, als neuer Standort kam Laval hinzu.

Zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit nahm die EST bald erste Änderungen an ihren „Mountains“ vor. Zunächst betrafen sie den Zylinderdurchmesser und die Schieber der Niederdruckzylinder, ein Teil der Loks erhielt Speisewasservorwärmer der Bauarten ACFI oder Worthington. Ab 1933 wurden weitere Umbauten, unter anderem am Rost vorgenommen, die Querträger wurden verstärkt. Die Leistung konnte gegenüber der Ursprungsausführung um nahezu 25 % gesteigert und der Kohleverbrauch leicht gesenkt werden.

Zunächst waren der Prototyp wie die Serienmaschinen für eine Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h zugelassen. Im Oktober 1932 entgleiste die 241.036 in Presles-en-Brie, woraufhin sämtliche Loks dieser Bauart nur noch mit maximal 90 km/h laufen durften. 1934 wurde dieser Wert auf 105 km/h und im Jahr darauf auf 110 km/h angehoben.

Die ETAT nahm an ihren Maschinen keine Umbauten vor. Nach dem Unfall von Presles und der damit verbundenen Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit wurden sie in untergeordnete Dienste versetzt, den hochwertigen schnellen Reisezugverkehr übernahmen die 130 km/h schnellen „Pacifics“ 231 D, R und W. Jedoch erhielten die zehn von Batignolles-Châtillon gelieferten Lokomotiven ab Werk ACFI-Vorwärmer, eine mechanische Schmierung, Hochdruckzylinder aus Gussstahl und weitere Neuerungen. Bei Fives-Lille ließ die ETAT nun selbst einen Prototyp entwickeln. Die „Super Mountain“ 241-101, deren Leistung die der EST 241 wider Erwarten kaum übertraf, blieb ein Einzelstück. Sie wurde ab 1943 von André Chapelon zur 242 A 1 umgebaut, die als leistungsfähigste je gebaute Dampflokomotive Europas gilt.

Als die französischen Bahnen 1938 in der SNCF aufgingen, bekamen die EST-Lokomotiven nach verschiedenen vorübergehenden Umzeichnungen die Nummern 241 A 1 bis 241 A 41 in der ursprünglichen Reihenfolge, während die ehemaligen ETAT-Maschinen mit geänderter Reihenfolge zu 241 A 42 bis 241 A 90 wurden. Im Hinblick auf eine Vereinheitlichung des heterogenen Fahrzeugparks hatte die SNCF kein Interesse an einer weiteren Leistungssteigerung der Lokomotiven. Die Maschinen der EST erhielten Hochdruckzylinder mit dem ursprünglichen Durchmesser, der Kesseldruck wurde auf 18 bar herabgesetzt. Andererseits wurden zwischen 1942 und 1946 an zehn vormaligen ETAT-Loks, die zunehmend in die Region Est abwanderten, Verbesserungen vorgenommen.

Während der deutschen Besetzung im Zweiten Weltkrieg waren die Loks unter anderem zum Transport von Soldaten der Wehrmacht und im Güterverkehr für den Bau des Atlantikwalls eingesetzt. Zahlreiche Maschinen wurden abseits der Kampfzonen an sicheren Orten abgestellt. Da es sich um komplex aufgebaute Verbundlokomotiven handelte, war das Interesse der deutschen Besatzer an ihnen gering, nur insgesamt neun Exemplare wurden beschlagnahmt. Ende des Zweiten Weltkriegs waren ein knappes Dutzend der Maschinen stark – darunter die 241 A 12 und 241 A 20 irreparabel – zerstört. Die 241 A 4 verblieb in Ostdeutschland und wurde versuchsweise zu einer Kohlenstaublokomotive umgebaut. Sie wurde dort als 08 1001 bezeichnet und Anfang der 1960er Jahre verschrottet.

Pläne aus der Zeit nach dem Krieg, die verbliebenen Lokomotiven mit Stokern auszurüsten und die Höchstgeschwindigkeit auf 120 km/h anzuheben, wurden nicht mehr realisiert. Von der SNCF wurden die Lokomotiven hauptsächlich auf den Strecken Paris–Straßburg und Paris–Basel eingesetzt. Zwischen 1960 und 1965 erfolgte die Ausmusterung und die Ablösung durch Diesellokomotiven.

Zwei Exemplare blieben erhalten, darunter der Prototyp 241 A 1, der im Eisenbahnmuseum Mülhausen („Cité du Train“) steht. Die 241 A 65, die ehemalige État 241-001, war nach ihrer 1965 erfolgten Ausmusterung noch bis 1968 als Heizlokomotive eingesetzt. Sie wurde dann in die Schweiz verkauft und stand nach einer kosmetischen Restaurierung ab 1978 im Verkehrshaus Luzern. 1996 wurde die Lokomotive im Dampflokwerk Meiningen betriebsfähig aufgearbeitet und 1997 erstmals wieder unter Dampf gesetzt. Sie ist heute die zweitgrößte betriebsfähige Dampflokomotive in Europa, hat eine Zulassung für die Schweiz und Deutschland und ist seit September 2008 in Full-Reuenthal beheimatet. Gleichzeitig ist die 241-A-65 die größte handbefeuerte betriebsfähige Dampflokomotive der Welt. Die Maschine ist unter anderem im 2017 erschienenen Film Mord im Orient Express mit Johnny Depp und Michelle Pfeiffer in Szenen zu sehen, die auf der Strecke der Schweizer Sursee-Triengen-Bahn gedreht wurden. Seit 2018 befindet sich die Dampflok in einer Revision und soll voraussichtlich Mitte bis Ende 2022 wieder fahren können.

Technische Merkmale 
Die Lokomotiven hatten, wie in Frankreich für leistungsfähige Lokomotiven üblich, ein Vierzylinder-Verbundtriebwerk der Bauart De Glehn mit getrennt einstellbaren Heusinger-Steuerungen für Hoch- und Niederdrucktriebwerk. Die Innenzylinder (ND-Zylinder) arbeiten auf die gekröpfte erste Kuppelachse, die Außenzylinder (HD-Zylinder) auf die zweite. Über einen Schieber war es möglich, beim Anfahren oder bei großem Leistungsbedarf auch den Niederdruckzylindern Hochdruckdampf zuzuführen.

Neu in Europa war neben der Achsfolge 2’D1’ auch der Kessel, der nach amerikanischem Muster eine große Verbrennungskammer sowie Thermosyphons der Bauart Nicholson erhielt. Die Kesselspeisung erfolgte über einen Abdampfinjektor und zwei Frischdampfinjektoren.

Die Achsen waren in einem Blechrahmen gelagert; wegen der relativ weichen Federung wurde auf Ausgleichshebel verzichtet. Die vierachsigen Schlepptender der Bauart TI („tenders interchangeables“) hatten einen Druckluft-Kohlenschieber, und die der ETAT-Maschinen waren mit einer Schöpfvorrichtung für Wassertröge ausgestattet, mit denen während der Fahrt Wasser aufgenommen werden konnte. Diese wurden jedoch selten genutzt und später entfernt.

Weblinks 
 Verein 241-A-65
 Eisenbahn & Nostalgie

Einzelnachweise 

Dampflokomotive Achsfolge 2D1
241000
Schienenfahrzeug (Batignolles-Châtillon)
Schienenfahrzeug (Fives-Lille)
Wikipedia:Artikel mit Video